Hidup Baru (Kampar Kiri Tengah), een plaats in Indonesië
Hidup Baru (Benakat), een plaats in Indonesië